Лижие JS23 е болид от Формула 1, конструиран от Мишел Беаюн и Клод Галопин за тима на Лижие използван за сезон 1984. Колата е захранван с турбокомресора Рено V6 и с гуми Мишлен. То е пилотирано от Андреа де Чезарис и Франсоа Хесно.

1984 не беше добра за тима като Хезно и де Чезарис постигнаха само 3 точки между тях, поставайки Лижие на 9-а позиция при конструкторите. Всъщност де Чезарис постигна 3 точки, с 5-о място във второто състезание на Южна Африка и 6-а позиция в Сан Марино.

JS23 е заменено за сезон 1985 от Лижие JS25.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1